Dywizjony artylerii konnej noszące numer „10”:

Wojska Polskiego
 10 Dywizjon Artylerii Konnej (1922–1937)

Austro-węgierskie
 Dywizjon Artylerii Konnej Nr 10 (1889–1893) → Dywizjon Artylerii Konnej Nr 1
 Dywizjon Artylerii Konnej Nr 10 (1894 –1916) → Dywizjon Artylerii Konnej Nr 6 (1916–1917) → Pułk Artylerii Polowej Nr 6 K (1917–1918)
 Dywizjon Artylerii Konnej Nr 10 (1916–1917) → Pułk Artylerii Polowej Nr 10 K (1917–1918)